Slowakisch bezieht sich auf:
 das Land Slowakei
 das Volk der Slowaken
 die slowakische Sprache
 die slowakische Küche

Siehe auch: